Chrome Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chrome Mountain (Kalifornien)	
 Chrome Mountain (Montana)